X2D peut se référer à :

Domotique 

X2D est un protocole de communication développé par l'entreprise française Delta Dore. Il utilise les technologies courant porteur ou radio (868 MHz), et permet de relier et de faire communiquer les métiers de la gestion thermique, de la sécurité (anti-intrusion-technique) et des commandes d'automatismes (ouvrant et lumière) autour d'un concept domotique.

Codage ASCII 

&x2D; est la représentation hexadécimale du caractère - (trait d'union), dans un document à base de langage marqué (XML, XHTML, HTML). 2D est la valeur hexadécimale, en position 45 dans la table ASCII, du caractère -.

Codes 2D 

x2D est un procédé, développé par la société mobilead, permettant de générer des codes 2D (Datamatrix, Code QR…) graphiques et animés à partir de n'importe quel contenu ou lien hypertexte vers un site Internet Mobile distant. C'est une extension aux codes 2D existants.

Protocole de télécommunication
Domotique
Code-barres